Гогенэмс

Топоним
 Гогенэмс — город в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. Входит в состав округа Дорнбирн.

Фамимия
 Маркус Ситтикус фон Гогенэмс (1533—1595) — немецкий кардинал.
 Маркус Ситтикус фон Гогенэмс (1574—1619) — австрийский римско-католический церковный деятель, князь-епископ, архиепископ Зальцбургский.